Липавский — фамилия.

 Липавский, Бенцион Абрамович (1873—1929) — русский архитектор, гражданский инженер.
 Липавский, Леонид Савельевич (Саулович) (1904—1941) — русский советский писатель, поэт и философ.
 Липавский, Ян (род. 1985) — чешский аналитик, менеджер по информационным технологиям в банковской сфере и политик.